Szabó Imre, (1814–1881) püspök, író
 Szabó Imre, kisgeresdi,  (1820–1865) honvéd ezredes, hadügyi államtitkár
 Szabó Imre, (1821–1901) jogász, főhadnagy, az aradi ostromsereg tábori főparancsnoka
 Szabó Imre, nárai, (1823–1904) honvéd őrnagy, csáktornyai országgyűlési képviselő
 Szabó Imre, iklódi, (1843–1912) ügyvéd, országgyűlési képviselő
 Szabó Imre, (1877–1928) politikus, miniszter
 Szabó Imre (1882–1943) író, újságíró
 Szabó Imre, (1891–1955) református lelkész, hitoktató
 Szabó Imre, (1896–1977) politikus, országgyűlési képviselő
 Szabó Imre, (1901–1976) püspök
 Szabó Imre, (1904–1958) könyvkiadó
 Szabó Imre, (1908–2002) színész
 Szabó Imre, (1912–1991) Kossuth-díjas jogász, akadémikus
 Szabó Imre, (1918–?) válogatott labdarúgó
 Szabó Imre, (1920) vitorlázó
 Szabó Imre, (1926–2000) fogorvos, szájsebész
 Szabó Imre, (1934–1997) gépészmérnök, egyetemi tanár
 Szabó Imre, (1943) politikus, országgyűlési képviselő (MSZP)
 Szabó Imre, (1944) bányamérnök, egyetemi tanár
 Szabó Imre, (1951) jogász professzor
 Szabó Imre, (1952–2019) eszperantista
 Szabó Imre, (1953) politikus, miniszter
 Szabó Imre, (1961) festőművész
 Szabó Imre, operaénekes
 Szabó Imre repülőgéptervező

Jegyzetek